Libro de los muertos puede referirse a:

 Libro de los muertos o Peri em heru, un texto funerario que ayudaban al difunto a superar el juicio de Osiris y viajar al Aaru, según la mitología egipcia.
 El Libro tibetano de los muertos o Bardo thodol, una guía de instrucciones para los muertos y los moribundos para atravesar el Bardo tibetano.
 El libro de los muertos, una recopilación de relatos editada originalmente por John Skipp y Craig Spector en 1989.